Alex Hofer – sciatore alpino italiano
 Andreas Hofer – patriota tirolese
 Andreas Hofer – (1962) attore tedesco
 Anna Hofer – sciatrice alpina italiana
 Armin Hofer – hockeista su ghiaccio italiano
 David Hofer – ex fondista e allenatore di sci di fondo italiano
 Gottfried Hofer – pittore austriaco
 Hannah Hofer – cantante austriaca
 Jan Hofer – giornalista e conduttore televisivo tedesco
 Jens Hofer – calciatore liechtensteinese
 Johanna Hofer – attrice tedesca
 Josepha Hofer – soprano tedesco
 Karl Hofer (anche noto come Carl Hofer) – pittore tedesco
 Franz Hofer – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco
 Franz Hofer – politico austriaco, dirigente nazista
 Lukas Hofer – biatleta italiano
 Marianna Hofer – politica ed ex calciatrice italiana
 Max Hofer – sciatore nautico italiano
 Norbert Hofer – politico austriaco 
 Otto Hofer – cavaliere svizzero
 Paola Hofer – sciatrice alpina italiana
 Roland Hofer – hockeista su ghiaccio italiano

Pagine correlate 
Höfer (disambigua)